Геня () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Дряново. Население составляет 11 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Ганчовец, в состав которого входит Геня, должность кмета (старосты) исполняет Тодор Стефанов Маринов («Зелёные») по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Дряново — Иван Илиев Николов (независимый) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области